«Унио Эспортива Санта-Колома B» () — андоррский футбольный клуб из Санта-Коломы, выступающий во втором дивизионе Андорры. Является фарм-клубом «Унио Эспортива Санта-Колома», который выступает в чемпионате Андорры. Домашние матчи проводит на стадионах Федерации футбола Андорры.

История 
Команда дебютировала во втором дивизионе Андорры в сезоне 2011/12. Свою первую игру «Унио Эспортива Санта-Колома B» провела 18 сентября 2011 года против «Ла Массаны» и одержала победу (2:0). В своём дебютном сезоне команда заняла шестое место в Сегона Дивизио и дошла до 1/4 Кубка Андорры. Дублирующая команда «Унио Эспортива Санта-Колома» встречалась с основной и матч завершился поражением дубля (0:6). В сезоне 2013/14 команда заняла третье место в первом этапе второго дивизиона, однако во втором раунде фарм-клубы участия не принимали. Весной 2014 года «Унио Эспортива» стала победителем Кубка Федерации Андорры, в финальной игре разгромив дубль «Энкама» (6:1). Лучшим игроком финала был назван футболист «УЭ Санта-Колома» Ману Лопес, а лучшим бомбардиром турнира с 11 голами стал другой игрок команды Хуан Саломо.

В следующем сезоне команда заняла четвёртое место в первом раунде второго дивизиона, однако вновь не приняла участия во втором, так как является фарм-клубом. Лучшим бомбардиром команды с 17 забитыми голами стал Алешандре Мартинес Палау. Весной 2015 года «УЭ Санта-Колома» заняла третье место в Кубке Федерации, лучшим бомбардиром команды в турнире стал Алешандре Гутьеррес Мартинес (6 голов).

В сезоне 2015/16 команда заняла десятое место из четырнадцати участвующих команд. Лучшим бомбардиром клуба с восемью забитыми голами стал Марк Муро Рибо.

Стадион 

Футбольная федерация Андорры проводит матчи Примера и Сегона Дивизио на принадлежащих ей стадионах. Также федерация распределяет стадионы и поля для тренировок для каждой команды. Стадион «Комуналь д’Ашоваль» расположен на юге Андорры в Сан-Жулиа-де-Лория и вмещает 899 зрителей. Иногда матчи проводятся в приграничном с Андоррой испанском городе Алас-и-Серк, на стадионе «Сентре Эспортиу д'Алас», вмещающем 1500 человек или на тренировочном поле в Ордино.

Достижения 
 Победитель Кубка Федерации (2): 2014, 2017
 Бронзовый призёр Кубка Федерации (1): 2015

Главные тренеры 
 Луис Алой Таррасон (2015)
 Карлос Санчес Эстрелья (2016—)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте Футбольной федерации Андорры
 Профиль команды на сайте soccerway.com
 Профиль команды на сайте futbol24.com

Футбольные клубы Андорры